Miejscowości w USA:
 Sugar City – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Crowley
 Sugar City – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Madison